Болгаро-британские отношения — двусторонние международные отношения между Болгарией и Великобританией. Страны установили дипломатические отношения в июле 1879 года после обретения Болгарией независимости от Османской империи. На протяжении Первой мировой войны, Второй мировой войны и Холодной войны государства были врагами. Начиная с 1989 отношения являются дружественными. В Болгарии есть посольство в Лондоне, а в Великобритании есть посольство в Софии. Обе страны являются членами НАТО.

Королевские визиты в Болгарию 
 Принц Уэльский
 6-8 ноября 1998 — София и Пловдив
 13-14 марта 2003 — София и Варна

 Герцог Йоркский
 17-19 октября 2001 — София

 Граф Уэссекский и графиня Уэссекская
 23-24 июня 2013 — София

 Герцог Кентский
 7-9 апреля 2014 — София и Пловдив

См. также 
 Болгарская диаспора

Ссылки 
 Посольство Болгарии в Лондоне   
 Великобритания и Болгария — Великобритания и мир — GOV.RU   
 Посольство Великобритании в Софии   

Великобритания
Болгария